Јанко Тумбасевић (Шабац, 14. јануар 1985) црногорски је фудбалер, који тренутно наступа за Спартак из Суботице.

Каријера 
Каријеру је почео у Милиционару из Београда, док је 2001. године прешао у Зету из Голубоваца. За тај састав одиграо је 120 утакмица у домаћим првенствима, као и европским такмичењима, а са екипом је постао шампион Црне Горе у првој сезони након самосталности те државе. Недуго затим, исте године, постао је члан новосадске Војводине, те се у свом првом мандату у клубу задржао до 2011. Те године је његова екипа играла у финалу Купа Србије, које је окончано службеним резултатом у корист Партизана. Након тога је играо у Молдавији, а две године касније вратио се у Војводину. У фебруару 2014. уступљен је суботичком Спартаку, где се задржао до краја сезоне 2013/14. у Суперлиги Србије. У завршници летњег прелазног рока 2015, Тумбасевић је потписао једногодишњи уговор са Спартаком. Након тога је прешао у Младост из Лучана. Током три сезоне у екипи Младости, Тумбасевић је одиграо више од 100 утакмица, наступивши у квалификацијама за Лигу Европе 2017, као и финалу Купа Србије наредне године. Након пласмана екипе ТСЦ Бачке Тополе у Суперлигу Србије, Тумбасевић је лета 2019. године постао играч тог клуба. Две сезоне је наступао за ТСЦ након чега се у јуну 2021. вратио у лучанску Младост.  За такмичарску 2022/23. је потписао уговор са Спартаком из Суботице.

Репрезентација 
Тумбасевић се са кадетском екипом Савезне Републике Југославије 2002. године такмичио на првенству Европе за играче до 17 година старости. Његов тим је стигао до четвртине финала, где је елиминисан од репрезентације Енглеске, голом Вејна Рунија. Наступио је, такође, за младу репрезентацију Србије и Црне Горе. За сениорски састав репрезентације Црне Горе дебитовао је на пријатељском сусрету са Мађарском, 24. марта 2007. године, а исте године одиграо је још три утакмице.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји и награде 
Зета
 Прва лига Црне Горе: 2006/07.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1985.
Спортисти из Шапца
Црногорски фудбалери
Фудбалери Војводине
Фудбалери Зете
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу